Otto unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Defender:

 HMS Defender (1797) – brigantino da 12 cannoni, varato nel 1797 e radiato nel 1802.
 HMS Defender (1804) – brigantino da 14 cannoni varato nel 1804 e naufragato nel 1809.
 HMS Defender (1809) – lugger da 8 cannoni, ex corsaro francese Beau Marseille, catturato nel 1809 e radiato nel 1814.
 HMS Defender (1883) – torpediniera varata nel 1883 per il servizio coloniale in Nuova Zelanda e abbandonata nel 1900.
 HMS Defender (1911) – cacciatorpediniere della classe Acheron, varato nel 1911 e radiato nel 1921. 
 HMS Defender (H07) – cacciatorpediniere della classe D, varato nel 1932 e affondato in combattimento nel 1941.
 HMS Defender (D114) – cacciatorpediniere della classe Daring, varato nel 1950 e demolito nel 1972.
 HMS Defender (D36) – cacciatorpediniere della classe Type 45, varato nel 2009.